Sesostris (ägyptisch zj-n-wsr.t „Mann der Wosret“; veraltet Usertesen) ist die griechische Form eines altägyptischen Personennamens. Bekannte Träger dieses Namens waren:

 Sesostris I., Pharao um 1956–1910 v. Chr.
 Sesostris II., Pharao um 1882–1872 v. Chr.
 Sesostris III., Pharao um 1872–1852 v. Chr.
 Sesostris IV., Pharao der 13. Dynastie
 Sesostris (Wesir) der 12. Dynastie
 Sesostris (Lahun), Bürgermeister von Al-Lahun
 Sesostris (Gottesvater), Vater von Amenemhet I.
Herodot beschreibt einen ägyptischen Herrscher Sesostris, dem er jedoch auch assyrische und urartäische Bauwerke zuordnet und der weitgehend mythisch zu sein scheint.

Sesostris steht ferner für:

 (4414) Sesostris, Asteroid